Martina Hingis e Sania Mirza erano le campionesse in carica ma hanno partecipato con compagne diverse. Martina Hingis ha fatto coppia con Coco Vandeweghe mentre Sania Mirza con Barbora Strýcová.

Il duo svizzero-americano e il duo ceco-indiano sono stati entrambi sconfitti da Caroline Garcia e Kristina Mladenovic rispettivamente in semifinale e ai quarti di finale.

In finale Bethanie Mattek-Sands e Lucie Šafářová hanno sconfitto le francesi con il punteggio di 2-6, 7-65, 6-4.

Teste di serie

  Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic (finale)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (secondo turno)
  Tímea Babos /  Jaroslava Švedova (terzo turno)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Lucie Hradecká (terzo turno)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (semifinale)
  Martina Hingis /  Coco Vandeweghe (semifinale)
  Sania Mirza /  Barbora Strýcová (quarti di finale)
  Julia Görges /  Karolína Plíšková (terzo turno)

 Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (primo turno)
 Vania King /  Monica Niculescu (terzo turno)
 Xu Yifan /  Zheng Saisai (terzo turno)
 Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (campionesse)
 Andreja Klepač /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
 Darija Jurak /  Anastasija Rodionova (secondo turno)
 Kiki Bertens /  Johanna Larsson (secondo turno)
 Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (quarti di finale)

Wildcard 

  Brooke Austin /  Kourtney Keegan (primo turno)
  Catherine Bellis /  Julia Boserup (primo turno)
  Jacqueline Cako /  Danielle Lao (primo turno)
  Samantha Crawford /  Jessica Pegula (primo turno)

 Jada Hart /  Ena Shibahara (primo turno)
 Asia Muhammad /  Taylor Townsend (quarti di finale)
 Ashley Weinhold /  Caitlin Whoriskey (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

US Open 2016
WTA Tour 2016